Ripoll (planta) (Oryzopsis miliacea, Piptatherum miliaceum o P. multiflorum), espècie d'herba originària d'Euràsia 
 Club de Futbol Ripoll, club de futbol català de la ciutat de Ripoll 
 Topònims:
 Ripoll, capital de la comarca del Ripollès i cap del partit judicial de Ripoll a la província de Girona, Catalunya 
 Cases Ripoll, edificis del passeig de Sant Antoni (Tarragona) dissenyats per l'arquitecte modernista Josep Maria Pujol de Barberà
 Clot de Ripoll, torrent afluent per la dreta de la Riera de Madrona 
 Estació de Ripoll, estació de ferrocarril a la població de Ripoll a la comarca del Ripollès 
 Serra de Ripoll, serra al municipi de Sitges (Garraf)
 Tossal de Ripoll, muntanya al municipi de Campelles a la comarca del Ripollès 
 Riu Ripoll, riu de la Depressió Prelitoral, al Vallès Occidental, afluent del Besòs pel marge dret 
 El Ripoll (Osor)
 Biografies:
 Acaci Antoni de Ripoll (segles XVI-XVII), jurisconsult i jutge general de Catalunya
 Andreu Ripoll i Muntaner (Barcelona, 1933), enginyer català 
 Antoni Ripoll Salvà (Llucmajor, Mallorca, 1844 - Artà, Mallorca, 1916), fundador del Tercer Orde Regular de Sant Francesc a Espanya
 Berenguer Ripoll (Mallorca?, s. XV), cartògraf 
 Carlos Ripoll Martínez de Bedoya (Palma, Mallorca, 1958), advocat i polític mallorquí 
 Domingo Ripoll y Gimeno (Vilallonga, Safor, 1810 - 1887), militar i polític valencià 
 Eduard Ripoll i Perelló (Tarragona, 1923 - Barcelona, 2006), arqueòleg i historiador català 
 Gaietà Ripoll i Pla (Solsona, 1778 - València, 1826), mestre de Russafa que morí a la forca per promoure l'ensenyament laic durant la Dècada Ominosa
 Gisela Ripoll López, arqueòloga espanyola
 José Joaquín Ripoll Serrano (Alacant, 1957), arquitecte i polític valencià 
 Ricard Ripoll i Villanueva (Sueca, 1959), professor universitari de literatura i de traducció literària
 Tomàs Ripoll (Tarragona, 1655 — Roma, 1747), General de l'Orde dels Predicadors (1725 -1747), prior de Santa Caterina de Barcelona i qualificador de la Santa Inquisició